Сихине — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Абебе Сихине — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Силеши Сихине — эфиопский бегун на длинные дистанции.